Valençay, commune française de l'Indre ;
 Château de Valençay
 le valençay, fromage français originaire du Berry ;
 le valençay, vin français de la même région.